Aasha steht für:

 Aasha (1957), indischer Spielfilm
 Aasha (1980), indischer Spielfilm

Siehe auch:
 Asha